Tratado de Windsor puede referirse a alguno de los siguientes tratados firmados en la ciudad de Windsor (Inglaterra):
 Tratado de Windsor de 1175, acuerdo territorial entre Inglaterra e Irlanda durante la invasión normanda de Irlanda.
 Tratado de Windsor de 1386, renovación de la alianza diplomática de 1373 entre Inglaterra y Portugal.
 Tratado de Windsor de 1522, alianza militar entre Inglaterra y España contra Francia en el marco de las guerras italianas.
 Tratado de Windsor de 1899, entre Portugal e Inglaterra sobre las colonias en África.
 Tratado de Windsor de 1985, acuerdo anglo-portugués de cooperación cultural.